Kraczoń – potok, dopływ Popradu
 Kraczoń – szczyt w Górach Leluchowskich